Wilhelm Solbach ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Solbach (Maler) (1812–1891), deutscher Maler und Kunsthändler 
 Wilhelm Solbach (Architekt) (1846–1919), deutscher Architekt